Gervasoni es un apellido de la Región de Lombardía de Italia, y puede referirse a:

 Andrea Gervasoni.
 Ann Gervasoni.
 Antonio Gervasoni, compositor peruano.
 Clare Gervasoni.
 Jack Gervasoni.
 Martín Gervasoni, actor y guionista argentino.
 Stefano Gervasoni.
 Enzo Gervasoni.